

Горне Кочковце — колишнє село; сучасна частина міста Пухов.
 Дольне Кочковце — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.